Auensee ist der Name folgender Gewässer:
Auensee (Bonn)
Auensee (Joditz)
Auensee (Kissing)
Auensee (Leipzig)

Siehe auch
Haus Auensee